Николай Фёдорович Балбошин () — советский борец (греко-римская борьба), Олимпийский чемпион (1976), шестикратный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1973).

Биография 

В 1967 году выиграл первенство СССР среди юношей в тяжёлом весе. В 1968 году Балбошин был призван в армию. В 1971 году становится призёром чемпионата СССР.

Знаменосец олимпийской сборной СССР на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Выступал за клуб «Динамо» (Москва).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (1985)

Галерея

Ссылки 
 
 

Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Заслуженные мастера спорта СССР
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся 8 июня
Родившиеся в Потсдаме
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Борцы супертяжёлого веса
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Члены Зала Славы FILA